Obiekty geograficzne w Polsce:
 Staw Ujazdowski – wieś w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Nielisz
 Staw Ujazdowski-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Nielisz
 Staw Ujazdowski – staw w Warszawie, w Parku Ujazdowskim